Chironax est un genre de mammifères chiroptères (chauves-souris).

Liste des espèces 
Selon ,  et  :
 Chironax melanocephalus (roussette à manteau noir) (Temminck, 1825)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 
 
 

Pteropodidae
Chiroptère (nom scientifique)